Кубок Либертадорес 1982 — 23-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Пеньяроль».

Четвертьфиналы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1982 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1982 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1982 году
Кубок Либертадорес